Clare označuje geografický pojem:

Austrálie
 Clare (Austrálie) – město v Jižní Austrálii
 Clare Valley – vinařský region

Irsko
 Hrabství Clare – irské hrabství
 Clare (řeka) – řeka v hrabství Galway

Spojené království
 Clare (Suffolk)

USA
 Clare (Indiana)
 Clare (Iowa)
 Clare (Michigan)
 Clare (New York)

Externí odkazy